Horvátország
Bukov Vrh falu Skrad községben Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Bukov Vrh falu Gorenja vas-Poljane községben Gorenjska régióban
Bukov Vrh nad Visokim falu Škofja Loka községben Gorenjska régióban